Parc Nacional del Huascarán, parc nacional a l'entorn del massís del Huascarán, al Perú
 Partit Nacional d'Hondures, partit polític d'Hondures
 Policia Nacional d'Haití, cos de policia estatal d'Haití
 Primat no humà, membre de l'ordre dels primats, exceptuats els humans
 Hemoglobinúria paroxística nocturna (del seu nom en anglès Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria), anèmia hemolítica causada per una mutació somàtica